Oscar Dörffler (später Oscar Dörffler AG, dann Artland Dörffler, auch schlicht Dörffler) war ein 1902 gegründetes fleischverarbeitendes Unternehmen mit Sitz in Bünde in Ostwestfalen.

Geschichte 

Das Unternehmen wurde 1902 von Oscar Dörffler in Berlin gegründet. 1914 wurde in Bünde in Westfalen eine Zweigniederlassung eröffnet, die 1919 zum Hauptsitz der Firma wurde. Nachdem der spätere SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS Werner Dörffler-Schuband Vorstandsmitglied des Unternehmens geworden war, wurde die Firma Dörffler am 24. November 1919 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt.

1964 wurde die Firma, die Dörffler-Würstchen, Dörffler-Schinken, Fleischkonserven, Dauerwurst und Kochwurst im Angebot hatte und eine eigene Schlachterei betrieb, in Artland Dörffler umbenannt. 1987 wurde die nunmehrige Herta Artland Dörffler GmbH & Co. KG von der Firma Nestlé Deutschland AG (mit Sitz in Frankfurt) übernommen, bald darauf die Produktion in Bünde eingestellt.

Literatur 
 50 Jahre Dörffler-Würstchen. Schinken, Dauerwurst, Fleischkonserven. 1902–1952, Jubiläumsschrift zum 50-jährigen Bestehen (29 Seiten), [Bünde in Westfalen]: ODB, 1952

Weblinks

Einzelnachweise 

Gegründet 1902
Fleischwarenhersteller (Deutschland)
Ehemaliger Lebensmittelhersteller (Berlin)
Ehemaliges Unternehmen (Kreis Herford)
Bünde
Lebensmittelhersteller (Nordrhein-Westfalen)
Produzierendes Unternehmen (Kreis Herford)